La finale du concours général individuel hommes de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2012 organisés à  Londres (Royaume-Uni), se déroule à la North Greenwich Arena le .

Médaillés

Faits marquants

Résultats

Finale 

Les nombres entre parenthèses indiquent le rang dans l'engin.

Qualifications 

À l’issue des qualifications, les vingt-quatre gymnastes ayant réussi le meilleur total aux six agrès sont qualifiés pour la finale, dans la limite de deux par pays.

Le gymnaste ayant réussi le meilleur total est l'Américain Danell Leyva avec 91.265, devant le Russe David Belyavskiy (90.832) et l'Allemand Fabian Hambüchen (90.765).

Liens externes 
 Le site officiel du Comité international olympique
 Site officiel de Londres 2012

Individuel hommes